El término Prometheus puede hacer referencia a:

Cine
Prometheus (2012), película de Ridley Scott.
Prometheus, una nave espacial del universo Stargate.

Música
Prometheus, un poema sinfónico de Franz Liszt.

Literatura
Premio Prometheus, un premio literario de ciencia ficción.

Cómic y videojuego
Prometheus, supervillano de DC Comics, enemigo de Batman.
Prometheus, un videojuego de PC.

Software
Prometheus, un software para construir sistemas de monitorización.